al-Dschahra bezeichnet:

 al-Jahra SC, einen kuwaitischen Fußballverein
 Gouvernement al-Dschahra, eine kuwaitische Verwaltungseinheit
 al-Dschahra (Stadt), eine Stadt in Kuwait